Das Wuxi Classic 2012 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2012/13, das vom 25. Juni bis 1. Juli 2012 im Wuxi City Sports Park Stadium in Wuxi ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war Mark Selby, der im Viertelfinale mit 4:5 gegen Stuart Bingham ausschied.

Während der vierten Qualifikationsrunde brachen Dominic Dale und Peter Lines einen 20 Jahre alten Rekord: Nach zahlreichen Foulpunkten gewann Lines den vierten Frame des Spiels mit 108:84. Mit insgesamt 192 erzielten Punkten in einem Frame wurde die bisherige Höchstpunktzahl aus der Partie Sean Storey gegen Graham Cripsey (93:92 = 185 Punkte, Qualifikation zu den Asian Open 1992) übertroffen.

Im Finale gelang Stuart Bingham das 89. offizielle Maximum Break. Es war das insgesamt dritte 147er-Break von Stuart Bingham.

Das Finale gewann aber schließlich Ricky Walden mit 10:4, er sicherte sich damit seinen zweiten Titel bei einem Weltranglistenturnier.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 

Gesetzte Spieler, die ihre erste Partie verloren, erhielten nur die halbe Punktzahl (in der Tabelle in Klammern).

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 25. und 26. Juni 2012 in Wuxi statt.

Finalrunde 
Aufgrund von Rückenproblemen sagte Matthew Stevens seine Teilnahme drei Tage vor Beginn der Finalrunde ab.

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden vom 5. bis zum 8. Juni 2012 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen.

A = Amateurspieler (während der Saison 2012/13 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos gewonnen

Century-Breaks

Endrunde 

1 in der Wildcard-Runde erzielt

Qualifikation

Einzelnachweise

Weblinks 
 Pictures from Tai Chengzhe, TOP147.com auf Facebook.
 Maximum Break von Stuart Bingham auf YouTube.

2012
Snookerveranstaltung 2012